Ørjan Håskjold Nyland (ur. 10 września 1990 w Voldzie) – norweski piłkarz grający na pozycji bramkarza w niemieckim klubie RB Leipzig.

Kariera klubowa 
Swoją karierę piłkarską Nyland rozpoczął w klubie Mork IL. Następnie trenował również w Volda TI. W 2007 roku został zawodnikiem klubu IL Hødd, w którym występował do 2012 roku. W barwach IL Hødd grał zarówno w 2. divisjon, jak i Adeccoligaen.

W listopadzie 2012 roku Nyland podpisał kontrakt z pierwszoligowym klubem Molde FK. 6 maja 2013 zaliczył w nim debiut w Tippeligaen w zremisowanym 1:1 wyjazdowym spotkaniu z IK Start. W sezonie 2013 był podstawowym bramkarzem Molde.

W lipcu 2015 podpisał czteroletni kontrakt z FC Ingolstadt 04.

Kariera reprezentacyjna 
Nyland grał w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Był w kadrze U-21 na Mistrzostwa Europy U-21. Był na nich rezerwowym dla Arilda Østbø. Wraz z Norwegią dotarł do półfinału tego turnieju.

W dorosłej reprezentacji Norwegii Nyland zadebiutował 19 listopada 2013 w przegranym 0:1 towarzyskim meczu ze Szkocją, rozegranym w Molde.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Norwegii w piłce nożnej
Piłkarze IL Hødd
Piłkarze Molde FK
Piłkarze FC Ingolstadt 04
Piłkarze Aston Villa F.C.
Urodzeni w 1990